221712 Moleson è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6326772 UA e da un'eccentricità di 0,1973550, inclinata di 5,48385° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Moleson
Corpi celesti scoperti nel 2007